Ли́ндон Бэйнс Джо́нсон (; 27 августа 1908 года, , округ Гиллеспи, штат Техас — 22 января 1973 года, там же) — 36-й президент США от Демократической партии с 22 ноября 1963 года по 20 января 1969 года и 37-й вице-президент США при президенте Джоне Кеннеди с 20 января 1961 года по 22 ноября 1963 года.

Ранние годы 
Линдон Бэйнс Джонсон родился 27 августа 1908 года на ферме недалеко от Стонуолла, штат Техас, и стал старшим из пятерых детей Сэмюэля Эли Джонсона-младшего и Ребекки Бэйнс. Позже в семье появились на свет Сэм Хьюстон, Ребекка, Джозефа и Люсия. От предков мальчик унаследовал английские, немецкие и шотландские корни. Джонсон был разговорчивым ребёнком, в школе участвовал в публичных выступлениях, дебатах, занимался бейсболом, успевал по всем предметам. Врожденные любопытство и гибкость ума позволили Линдону в 1923 году стать самым молодым учеником Johnson City High School.Родители настояли, чтобы сын пошел в колледж раньше. В 1926 году будущий президент США поступил в Техасский государственный университет, а спустя 2 года на время забросил свое образование, чтобы учить мексиканских детей грамоте.

Позже Джонсон вспоминал:

«Я помню боль от осознания того, что колледж закрыт для учеников этой маленькой мексиканской школы: их родители были слишком бедны. Наверное, именно тогда я решил, что не успокоюсь, пока знания не станут доступны любому американцу».

Подработка помогла Линдону сэкономить деньги на оплату университета. Диплом молодой человек получил в 1930 году. Усвоенные в молодости навыки красноречия обеспечили ему место преподавателя полемики и риторики в школе Хьюстона, а затем — в Палате представителей США.

Политическая карьера 
В 1931 году конгрессмен Р. Клеберг пригласил Линдона Джонсона на должность своего секретаря. В августе 1935 года Джонсон был назначен техасским уполномоченным национальной администрации по делам молодёжи.

В 1937 году он был избран в палату представителей США от 10-го избирательного округа Техаса. Джонсон получил назначения во влиятельные комитеты Конгресса и стал активным поборником Нового курса. В 1938—1939 гг. оказывал помощь нелегальным еврейским беженцам из нацистской Германии по переселению в США.

В 1941 году он начал свою первую кампанию по выборам в Сенат. Несмотря на поддержку Рузвельта, в ходе предварительных выборов Джонсон занял второе место среди 29 претендентов.

В 1942 году стал членом комитета палаты представителей по делам военно-морского флота, а в 1947 году — членом комитета по вооружённым силам. Участвовал также в работе специального комитета по военной политике и объединённого комитета по атомной энергии.

В 1948 году прошёл в Сенат, где сблизился с влиятельным демократом Р. Расселом из Джорджии и получил два назначения: в комитет по вооружённым силам и комитет по внешней торговле и торговле между штатами. В 1951 году он был избран заместителем лидера, а в 1955 году — лидером демократов в Сенате. В 1954 году был переизбран в Сенат.

В 1960 году решил баллотироваться на пост президента от Демократической партии. Его активно поддерживал Гарольд Хант. Джонсон заявил свою кандидатуру 5 июля, за несколько дней до созыва национального съезда партии. В первом туре первичных выборов он потерпел серьёзное поражение, а во втором проиграл Джону Кеннеди и был назначен кандидатом в вице-президенты. После победы Кеннеди на президентских выборах 1960 года Линдон Джонсон вступил в полномочия вице-президента 20 января 1961 года.

Период президентства 

22 ноября 1963 года Кеннеди был убит, и с этого дня Джонсон начал исполнение обязанностей президента. Джонсон (ехавший в том же кортеже машин, что и президент) приступил к исполнению обязанностей президента, принеся присягу на борту президентского самолёта № 1, стоявшего на аэродроме Далласа, непосредственно перед вылетом в Вашингтон.

После убийства Джона Кеннеди президент Джонсон выступил в Белом доме и привёл мрачную статистику убийств в США. Начиная с 1885 года, сказал он, на одного из каждых трёх американских президентов совершалось покушение, а один из каждых пяти президентов был убит.

В одном из посланий президента Джонсона Конгрессу говорилось, что каждые 26 минут в США совершается одно изнасилование, каждые 5 минут — одно ограбление, каждую минуту — угон автомашины и каждые 28 секунд — одна кража. Материальные потери государства в результате преступности составляют 27 миллиардов долларов в год.

Внутренняя политика 
Одной из первых инициатив Джонсона было создание «Великого общества», в котором не будет бедности. Конгресс выделил на эти цели около миллиарда долларов.

В 1964 году был принят Акт о гражданских правах, уничтоживший расовую сегрегацию на Юге США. Была учреждена государственная медицинская страховка (Medicare).

На президентских выборах 1964 года Джонсон был избран Президентом США со значительным перевесом (61,1 %, или 43 миллиона человек), невиданным со времён победы Джеймса Монро на выборах 1820 года. При этом опора Демократической партии на Юге — расистски настроенные белые диксикраты, недовольные отменой сегрегации, впервые за 100 лет голосовали за республиканца — известного «ястреба» холодной войны Барри Голдуотера. Крайне правый республиканец Голдуотер представлялся как угроза и программам социального страхования, созданным в 1930-е годы Франклином Рузвельтом, и миру (за его готовность использовать ядерное оружие), что сыграло на руку Джонсону.

Джонсон повторно вступил в должность 20 января 1965 года, менее чем через два года после смерти Кеннеди, поэтому имел право баллотироваться и на следующий срок.

В 1966 году Джонсон добился принятия мер по созданию «учительского корпуса», программы жилищных субсидий нуждающимся семьям, программы «образцовых городов», новых мер борьбы с загрязнением воды и воздуха, программы строительства улучшенных автомагистралей, увеличения выплат по социальному страхованию, новых мер в области медицинской и профессиональной реабилитации. Администрация Джонсона приняла также ряд мер по увеличению безопасности дорожного движения — в пользе данного проекта конгрессменов убедил, в частности, в своей книге «Опасен при любой скорости: недостатки конструкции американского автомобиля» юрист и политический активист Ральф Нейдер. В сентябре 1966 года Джонсон утвердил два законопроекта об автомобильном транспорте. Для властей штатов и местных органов власти были созданы фонды на развитие программ безопасности дорожного движения. Также вводились государственные стандарты безопасности для автомобилей и автопокрышек.

Однако позже программа создания «Великого общества» была свёрнута в связи с вмешательством США во Вьетнамскую войну.

Во время второго срока Джонсона вновь начали обостряться проблемы, связанные с правами чернокожих американцев. В августе 1965 года в афроамериканском районе Лос-Анджелеса произошли беспорядки, в результате которых погибло 35 человек. Летом 1967 года произошли крупнейшие выступления афроамериканского населения. В Ньюарке (штат Нью-Джерси) погибли 26 человек, ещё 40 погибли в Детройте. 4 апреля 1968 года был убит лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг. После этого в 125 городах, в том числе и в Вашингтоне, начались волнения афроамериканского населения.

Из-за войны во Вьетнаме к осенним выборам в Конгресс популярность Джонсона значительно упала. Антивоенные настроения подпитывали подъём молодёжного движения новых левых («Студенты за демократическое общество», йиппи и т. д.), кульминацией которого были протесты во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г.

Внешняя политика 

Главным внешнеполитическим событием периода президентства Джонсона стала война во Вьетнаме. США поддерживали правительство Южного Вьетнама в его борьбе с коммунистическими партизанами НФОЮВ, которые, в свою очередь, пользовались поддержкой Северного Вьетнама. В августе 1964 года после двух инцидентов в Тонкинском заливе Джонсон приказал нанести «ответные» удары с воздуха по Северному Вьетнаму и добился принятия Конгрессом резолюции о поддержке любых действий, которые президент сочтёт необходимыми для «отпора нападению на вооружённые силы США и предотвращения дальнейшей агрессии» в Юго-Восточной Азии.

В 1964 году при поддержке США в Бразилии было свергнуто демократическое правительство Жуана Гуларта.

В 1965 году в рамках провозглашённой «Доктрины Джонсона» были направлены войска в Доминиканскую Республику. Сам Джонсон «оправдал» интервенцию, утверждая, что коммунистические элементы пытались взять под контроль движение мятежников.

Летом 1965 года Джонсон принял решение об увеличении американского контингента во Вьетнаме. Численность американских вооружённых сил во Вьетнаме увеличилась с 20 тысяч при Кеннеди до почти 540 тысяч к концу президентского срока Джонсона. Кроме того, Джонсон официально отдал приказ о использовании сухопутной армии в военных операциях на территории Вьетнама.

В июне 1967 года состоялась на высшем уровне встреча президента Джонсона с председателем Совета министров СССР А. Н. Косыгиным в Гласборо (штат Нью-Джерси), проложившая путь к договору 1968 года о нераспространении ядерного оружия, заключения которого президент добивался на протяжении трёх лет.

23 января КНДР захватила близ своих берегов американское судно-разведчик «Пуэбло» с экипажем из 82 человек. Неделей позже партизаны Национального фронта освобождения Южного Вьетнама при поддержке северо-вьетнамской армии начали так называемое Тетское наступление, одновременно атаковав многие военные объекты и города Южного Вьетнама. Один из крупнейших городов страны Хюэ был почти полностью захвачен, кроме того, партизанам удалось проникнуть на территорию американского посольства в Сайгоне, что получило широкий резонанс в средствах массовой информации США. Эта атака поставила под серьёзное сомнение доклады американских должностных лиц и военачальников об успехах, якобы достигнутых во Вьетнаме. Генерал Уильям Уэстморленд, командующий американскими войсками во Вьетнаме, запросил о дополнительном направлении туда ещё 206 тысяч солдат.

По причине своей низкой популярности Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 1968 года. Ожидалось, что от Демократической партии может быть выдвинут популярный Роберт Кеннеди, но он был убит 5 июня 1968 года; другой леволиберальный кандидат антивоенных демократов Юджин Маккарти также не был номинирован. Демократы выдвинули Хьюберта Хамфри, но победу на выборах одержал кандидат республиканцев Ричард Никсон.

20 января 1969 года прошла инаугурация Никсона, после чего Джонсон отбыл на своё ранчо в Техасе.

После президентства 
После 20 января 1969 года Джонсон ушёл из большой политики, писал мемуары и иногда выступал с лекциями в Университете штата Техас.

В 1972 году подверг резкой критике антивоенную платформу кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, хотя и поддержал его кандидатуру, заявив, что если бы Макговерн не был демократом, то он не поддержал бы его кандидатуру.

Смерть и похороны 
12 января 1973 года Джонсон на своём ранчо записал часовое интервью с журналистом Уолтером Кронкайтом, в котором обсудил своё наследие, особенно в области движения по защите прав. Всё время интервью он курил и сказал Кронкайту, что для его сердца «лучше курить, чем нервничать».

22 января, через десять дней, примерно в 15.39 по центральному времени Джонсон, находясь в своей спальне, родном городе Стонуолле, перенёс третий, обширный инфаркт. Он смог позвонить агентам Секретной службы, находившимся на его ранчо. Прибывшие агенты обнаружили его без сознания. Дыхание отсутствовало. В руке он держал трубку. Джонсон был доставлен на одном из его самолётов в Сан-Антонио и принят в медицинском центре армии им. Брука. Армейский врач, полковник Джордж Макгрэнахен объявил, что президент умер по прибытии. Джонсону было 64 года.

За месяц до этого умер другой бывший президент США Гарри Трумэн, и после его смерти Джонсон оставался единственным живущим на тот момент экс-президентом США. Вдова Джонсона Клодиа Алта (известная как «Леди Бёрд») Джонсон скончалась в 2007 году.

В честь Джонсона назван космический центр в Хьюстоне. 27 августа — день рождения Джонсона — в Техасе объявлен праздничным днём, однако государственные учреждения не прерывают свою работу, а остальные работодатели могут выбрать, давать сотрудникам выходной или нет.

Личная жизнь 
17 ноября 1934 года женой Линдона Джонсона стала Клаудия Альта Тейлор, известная как Леди Бёрд (ladybird англ. «божья коровка»). Прозвище, которое в детстве девушке дала няня, фактически стало её именем: Линдон звал Клаудию Бёрд, это же имя написано в свидетельстве о браке. Предложение руки и сердца Джонсон сделал на первом свидании. Леди Бёрд не хотела спешить со свадьбой, но уже спустя 10 недель сказала «да». Торжество состоялось в епископальной церкви Святого Марка в Сан-Антонио, штат Техас. Клаудия пережила три выкидыша, прежде чем на свет появились дочери Линда Бёрд (1944) и Люси Бэйнс (1947). Интересный факт: супруги и дети имеют одинаковые инициалы LBJ. Леди Бёрд была единственной законной супругой Джонсона, но в личной жизни политика не обошлось без любовных романов. До 1967 года имел интрижку с Элис Гласс — возлюбленной газетного магната Чарльза Марша, в 1948 году познакомился с юной кокеткой Маделейн Браун. Предполагается, что своего второго ребёнка, Стивена Марка Брауна, женщина родила от Линдона. «Сын» пытался доказать причастность к президентской семье, но в 1989 году проиграл суд.

Джонсон в культуре 
 Джонсон представлен в фильме Форрест Гамп 1994 года. Главный герой получает из рук президента Линдона Джонсона Медаль почёта, высшую военную награду страны. Президент интересуется, какое ранение он получил, и Форрест оголяет перед ним свою «пятую точку», на что Президент лишь отшучивается.
 В 2002 году на канале HBO вышел фильм «Путь к войне», где роль Джонсона исполнил актёр Майкл Гэмбон
 В апреле 2011 года состоялась премьера мини-сериала «Клан Кеннеди», роль Джонсона сыграл актёр Дон Эллисон.
 16 августа 2013 года вышел американский фильм «Дворецкий», роль Джонсона сыграл актёр Лев Шрайбер.
 В 2016 году вышел американский фильм «До самого конца», роль Джонсона сыграл актёр Брайан Крэнстон.
 В 2016 году вышел американский фильм «Джеки», роль Джонсона сыграл актёр Джон Кэрролл Линч.
 В 2017 году вышел американский фильм «ЛБД», роль Джонсона сыграл актёр Вуди Харрельсон.
 Джонсон также появляется в качестве одного из персонажей в японской видеоигре Metal Gear Solid 3: Snake Eater: в начале игры звучит его диалог с Никитой Хрущёвым по телефону, а в конце игры Джонсон в Белом Доме лично вручает главному герою награду и произносит небольшую торжественную речь.
 В фильме 2018 года "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», действие которого происходит в 1964 году, показаны документальные кадры выступления Джонсона о Войне во Вьетнаме.
 В третьем сезоне сериала «Корона», роль Джонсона исполнил актёр Клэнси Браун
 В фильме «Парни что надо» (1983) роль Джонсона исполнил Дональд Моффет.

Примечания

Литература 
 Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962—1986 гг.). — М.: Автор, 1996. — 688 с.: ил. — ISBN 5-85212-078-2
 Иванян Э. А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и пресса. — М.: Политиздат, 1991. — 368 с. — ISBN 5-250-00985-9
 Daller R. Lyndon B. Johnson. Portrait of a President. London, Penguin Books Ltd.,2005.
 Jonathan R.T. Davidson, Kathryn M. Connor, Narvi Swartz. Mentall Illness in US Presidents between 1776 and 1974: A Review of Biographical Sources. // . 2006. Vol. 194. P. 47 — 51.

Ссылки 

 Биография на сайте Белого дома
 
 Линдон Джонсон: документы на Library of Congress

Президенты США
Вице-президенты США
Сенаторы от штата Техас
Персоналии Вьетнамской войны
Спасение евреев в период Холокоста
Политики США XX века
История США (1964—1980)
Умершие от инфаркта миокарда
 
Семья Линдона Джонсона
Почётные доктора Католического университета Америки